Der Grand Prix 1986 war ein zur Snooker-Saison 1986/87 gehörendes Snookerturnier, das vom 18. bis 26. Oktober im Hexagon Theatre in Reading, England ausgetragen wurde. Hauptsponsor war der Zigarettenhersteller Rothmans, weswegen das Turnier offiziell Rothmans Grand Prix hieß.

Rex Williams, Profispieler seit 1951, stellte mit 53 Jahren und 98 Tagen einen neuen Rekord als ältester Spieler im Finale eines Ranking-Turniers auf. Er stand auch zum ersten und einzigen Mal während seiner Karriere im Finale eines Major-Ranking-Turniers. Williams konnte Alex Higgins im Achtelfinale, Steve Davis im Viertelfinale und Neal Foulds im Halbfinale schlagen, bevor er im Finale Jimmy White mit 6:10 unterlag. White hatte den erst 17-jährigen Stephen Hendry im Viertelfinale knapp mit 5:4 schlagen können.

Alex Higgins schlug den achtfachen Weltmeister Fred Davis klar mit 5:0. Mit 73 Jahren war Davis der mit Abstand älteste Teilnehmer des Turniers.

Hauptrunde

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Reading